Dijkvaart (Workum-Hindeloopen), een vaart tussen Workum en Hindeloopen in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân 
 Dijkvaart (Workum-Makkum), een vaart tussen Workum en Makkum in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân
 Dijkvaart (Sexbierum), een vaart in de Friese gemeenten Harlingen en Waadhoeke
 Dijkvaart (Zurich), een vaart bij Zurich in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân
 Noorderdijkvaart, Dijkvaart (Molkwerum-Hindeloopen), een vaart in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân